Peter Sundström, švedski hokejist, * 14. december 1961, Skellefteå, Švedska.

Sundström je v švedski ligi igral za kluba IF Björklöven in Malmö IF Redhawks. V sezonah 1986/87, s klubom IF Björklöven, ter 1991/92 in 1993/94, s klubom Malmö IF Redhawks, je osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1981 je bil kot 50. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je zaigral v sezoni 1983/84. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Washington Capitals in New Jersey Devils, je skupno odigral 338 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 61 golov in 83 podaj, ter 23 tekem končnice, na katerih je dosegel po tri gole in podaje.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 97-ih tekmah.

Tudi njegov nečak Alexander, brat dvojček Patrik, oče Elon in stric Kjell so oziroma so bili hokejisti.

Statistika kariere

|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 78/79
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 79/80
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 80/81
|
| 29
| 7
| 2
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 81/82
|
| 35
| 10
| 14
| 24
|
| 18
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 82/83
|
| 33
| 14
| 11
| 25
|
| 26
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 83/84
|
| 77
| 22
| 22
| 44
|
| 24
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 84/85
|
| 73
| 18
| 26
| 44
|
| 34
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 85/86
|
| 8
| 3
| 6
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 85/86
|
| 53
| 8
| 15
| 23
|
| 12
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 22
| 16
| 38
|
| 44
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 87/88
|
| 76
| 8
| 17
| 25
|
| 34
|
| 14
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 88/89
|
| 35
| 4
| 2
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utica Devils
| AHL
| 89/90
|
| 31
| 11
| 28
| 39
|
| 6
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 89/90
|
| 21
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 12
| 19
| 31
|
| 50
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 10
| 17
| 27
|
| 36
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 11
| 15
| 26
|
| 36
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 18
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 4
| 14
| 18
|
| 28
|
| 11
| 5
| 2
| 7
|
| 8
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 9
| 13
| 22
|
| 30
|
| 9
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 763
| bgcolor="#7FFF00" | 186
| bgcolor="#7FFF00" | 248
| bgcolor="#7FFF00" | 434
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 434
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 54
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Malmö IF Redhawks